Scott Johnson (componist) (1952), Amerikaans componist
 Scott Johnson (turner) (1961), Amerikaans turner
Scott Johnson (rugbyspeler) (1962), een Australische rugbyspeler
 Scott Johnson (acteur), Australisch acteur